Гавриленков — русская фамилия. Известные носители:
 Гавриленков, Евгений Евгеньевич (род. 1955) — российский экономист, главный экономист компании «Тройка Диалог».
 Гавриленков, Николай Протасович (род. 1933) — Герой Украины.